

Toponyme



Lunenburg, ville de Nouvelle-Écosse
 Lunenburg, district municipal de Nouvelle-Écosse
 Comté de Lunenburg, comté de Nouvelle-Écosse
 Lunenburg, ancienne circonscription fédérale de Nouvelle-Écosse.

Lunebourg en Allemagne (Lunenburg est son nom en anglais)

Lunenburg (Arkansas)
 Lunenburg (Vermont)
 Lunenburg (Virginie)
 Lunenburg (Massachusetts)

Homonymie de toponyme